Der Begriff Anreicherung kann stehen für
 Erz-Anreicherung
 Veränderung der Isotopenzusammensetzung eines Elements, siehe Isotopentrennung
 Uran-Anreicherung als Spezialfall einer Isotopentrennung
 Stoffkumulation von Schwermetallen oder Giftstoffen 
 Aufnahme von anorganischen Stoffen (Ionen) oder Zuckern in einer Zelle entgegen dem Konzentrationsgefälle durch aktiven Transport
 Anreicherungskultur in der Mikrobiologie
 Ergänzung von Bibliothekskatalogen um weiterführende Informationen, siehe Kataloganreicherung